Espinel ist der Name von
 Eduardo Espinel (* 1972), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Ileana Espinel (1933–2001), ecuadorianische Autorin, Dichterin und Journalistin
 Vicente Espinel (1550–1624), spanischer Schriftsteller, Komponist, Musik und Übersetzer
 Vinicio Eduardo Espinel Espín (* 1980), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter